Luis Flores (ur. 1947) – gwatemalski dziesięcioboista, olimpijczyk
 Luis Artemio Flores Calzada (ur. 1961) – meksykański duchowny katolicki, biskup
 Luis Flores (ur. 1961) – meksykański piłkarz
 Luis Flores (ur. 1964) – peruwiański piłkarz
 Luis Flores (ur. 1967) – honduraski trójskoczek, olimpijczyk
 Luis Flores (ur. 1978) – hiszpański sprinter, olimpijczyk
 Luis Flores (ur. 1981) – dominikański koszykarz
 Luis Flores Abarca (ur. 1982) – chilijski piłkarz
 Luis Flores Manzor (ur. 1982) – chilijski piłkarz
 Luis Flores (ur. 2002) – boliwijski piłkarz
 Luis Flores (ur. 2002) – amerykański piłkarz